Данный список содержит 69 игроков, принявших участие хотя бы в одном матче сборной Казахстана по мини-футболу с 2003 года.  Цветом выделены игроки текущего состава (участники финального раунда чемпионата мира по мини-футболу 2016)

Статистика проведённых встреч и забитых мячей является ориентировочной.
Последнее обновление — отборочный этап ЧЕ-2018

См. также 
 Сборная Казахстана по мини-футболу

Примечания 

Мини-футбол в Казахстане
Списки спортсменов